Лариса (), Ларисса ().

Ла́риса:
 Лариса (город) — город в Греции.
 Лариса (дим) — община (дим) в Греции.
 Лариса (ном) — ном в Греции, в периферии Фессалии.
 Лариса (футбольный клуб) — греческий футбольный клуб из города Ларисы.
 Лариса (Аргос) — акрополь Аргоса.
  — древний город в Эолиде.

Лари́са:
 Лариса (имя) — женское имя.
 Лариса (фильм) — документальный фильм о кинорежиссёре Ларисе Шепитько (СССР, 1981).
 Лариса (герб) — польский дворянский герб.
Лариса, Белина (род. 1980) — ангольская гандболистка.

Ла́рисса:
 Ларисса (нимфа) — нимфа древнегреческой мифологии.
 Ларисса (спутник) — спутник планеты Нептун, названный в честь нимфы.
 Ларисса (Мизия) — древний город в Мизии.